Sydamerikanska mästerskapet i basket 1960 spelades i  Córdoba, Argentina och vanns av Argentina. 7 lag deltog.

Resultat

Referenser
FIBA Archive

1960 i Argentina
Basket i Argentina
Sportåret 1960
1960
Córdoba, Argentina
Sport i Mendoza
Internationella sportevenemang i Argentina